Buc (Territoire-de-Belfort) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Buc (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France